Роже́ Ане́н (, настоящая фамилия — Леви (); , Алжир — 11 февраля 2015, Париж) — французский актёр и режиссёр, получивший известность, в частности, благодаря главной роли в телесериале «Комиссар Наварро».

Биография 
Родился в Алжире, бывшем тогда французской колонией. Дед его был раввином, а отец — коммунистом. Имя отца — Жозеф Леви, матери — Викторина бен Ханин. Из-за еврейского происхождения имел проблемы с получением образования при вишистском правительстве. Пошёл добровольцем в авиацию в 1944 году. Никогда не скрывал своего еврейского происхождения и левых взглядов.
Был членом Социалистической партии Франции (после смерти Франсуа Миттерана вступил в Коммунистическую партию Франции).
Наиболее известная в России роль комиссара Наварро была, фактически, создана специально для него. В 2008 году завершил кинематографическую и политическую деятельность.

Личная жизнь 
Роже Анен является родственником бывшего президента Франции Франсуа Миттерана через его жену Даниэль. Кристин Гуз-Реналь (жена Роже Анена) родная сестра Даниэль Миттеран.

Театральные работы 

  — Отелло — (Уильям Шекспир)
  — Макбет — (Уильям Шекспир)
  — В ожидании Годо — (Сэмюэл Бекетт)
  — Тартюф, или Обманщик — (Мольер)
  — Une femme parfaite — (Роже Анен)
  — Un petit pull over angora — (Даниэль Сен-Хамон)

Режиссёр 
  — «Лукреция Борджиа» (),   Виктора Гюго (Лукреция, — Магали Ноэль).

Фильмография

Актёрские работы 

 1951 — Только в Париже / Seul dans Paris — посетитель кафе 
 1955 — Бензоколонка / Gilles Grangier : René Schwob, un gangster
 1958 — Будь красивой и молчи / Sois belle et tais-toi — Charlemagne 1959 — На последнем дыхании / À bout de souffle — Карл Зомбах 1960 — Рокко и его братья / Rocco e i suoi fratelli — Морини 1961 — Да здравствует Генрих IV, да здравствует любовь! / Vive Henri IV, vive l'amour! — Равальяк 1961 — Тайны Бургундского двора / Le Miracle des loups — Карл Смелый 1964 — Тигр любит свежее мясо / Le Tigre aime la chair fraîche — Луи Рапье, Тигр 1965 — Мари Шанталь против доктора Ха / Marie-Chantal contre docteur Kha — Бруно Керриен 1965 — Тигр душится динамитом / Le Tigre se parfume à la dynamite — Луи Рапье, Тигр 1966 — 13 невест Фу Манчу / Les 13 fiancées de Fu Manchu — Инспектор Гримальди 1981 — День расплаты (Тысяча извинений) / Le Grand Pardon — Раймон Беттун 1982 — Отверженные / Les Misérables — Трактирщик 1984 — Искры / L’Etincelle — Морис 1989-2007 — Комиссар Наварро / Navarro - Комиссар полиции Антуан Наварро 1989 — Красная капелла / :fr: L'Orchestre rouge — Берзин
 1992 — День расплаты 2 / Le Grand Pardon 2 — Раймон Беттун 1997 — Солнце / Soleil — Профессор Леви Режиссёрские работы 
 1973 — Защитник / Le Protecteur 1975 — Двурушник / Le Faux-cul 1984 — Адский поезд / Train d’enfer 1987 — Румба / La Rumba 1997 — Солнце / Soleil''

Награды 

 Национальный орден Заслуг класса Athir (Алжир, 3 декабря 2000)

Примечания

Ссылки 
 Полная фильмография 

Актёры Франции
Кинорежиссёры Франции
Театральные режиссёры Франции
Иммигрировавшие во Францию из Алжира